Low Point kan syfta på:

Geografi

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Pacific Point, udde, 
 Mikhaylov Point, udde, 
 Daisy Point (udde i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna), 
 Braces Point, udde, 

Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar